Shamosuchus (лат., буквально — крокодил из Шамо) — род вымерших крокодиломорф из семейства параллигаторид (Paralligatoridae), живших во времена верхнемеловой эпохи, с кампанского по маастрихтский века. Окаменелости Shamosuchus найдены в Монголии, Китае, России и, возможно, Узбекистане.

Описание 

Крокодиломорф длиной до 4 м, с широким ростром средней длины. Глазницы и носовые отверстия не приподняты над черепом, как у современных крокодилов, поэтому для дыхания животное полностью поднимало голову над водой. Такое строение черепа не свойственно засадному хищнику, что предполагает наличие в рационе Shamosuchus исключительно водных беспозвоночных. Зубы приспособлены для питания двустворчатыми, брюхоногими и прочими животными с раковинами или экзоскелетом. Род назвал Чарльз Муук в 1924 году.

Классификация 
К концу XX века были открыты семь видов Shamosuchus из Монголии и три из Узбекистана, включая и шесть видов, изначально отнесённых к роду Paralligator. Многие виды Shamosuchus демонстрировали сходство в размерах и строении черепа, но при этом большинство были описаны по фрагментарным останкам. ,  и  являются nomen dubium, в то время как , ,  и  признаны синонимичными к ). В 2015 году Алан Тёрнер отнёс S. gradilifrons и  к роду Paralligator, признав ‬монгольского Shamosuchus djadochtaensis единственным валидным видом в роде Shamosuchus. 

Shamosuchus неопределённого вида найден в кампанском ярусе формации  в Китае. Другой неописанный вид происходит из более поздних маастрихтских отложений формации , Амурская область, Россия.

Примечания 

Вымершие крокодиломорфы
Крокодиломорфы мелового периода
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии из меловых отложений Монголии
Фоссилии из меловых отложений России